Kuchenmühle ist der Ortsname von

 Kuchenmühle (Burgpreppach), Ortsteil des Marktes Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Kuchenmühle (Wiesenttal), Ortsteil des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch:
 Kochenmühle